Десенсибилизация — метод в фотографии, также — ряд техник в психотерапии, направленных на уменьшение эмоциональных всплесков.

В фотографии 
 Десенсибилизация фотографических материалов — метод обработки фотографической эмульсии для возможности наблюдения за процессом проявления изображения;

В медицине 
  — действие обратное сенсибилизации, так в качестве десенсибилизирующих лекарственных средств при аллергических реакциях назначаются антигистаминные средства.

В психотерапии 
 Десенсибилизация и переработка движением глаз — метод психотерапии, разработанный для лечения постравматических стрессовых расстройств.
 Систематическая десенсибилизация — метод психотерапии, основанный на постепенном уменьшении чувствительности человека к источникам фобий.

Примечания